A dió lehet:

 dió: a Juglans növénynemzetség és az ide tartozó fajok köznapi elnevezése
közönséges dió (Juglans regia)
fekete dió (Juglans nigra)
japán dió (Juglans ailantifolia)
vajdió (Juglans cinerea)
 dió mint diófából származó faanyag
 dió mint a bontott sertés része, a sertéscomb gömbölyű izma
 Dió, keresztnév
 Dio, amerikai heavy metal együttes

Kapcsolódó szócikkek 
A diófélék (Juglandaceae) családjába tartozó egyes nemzetségek magyar neve szintén a -dió utótagot kapta:
 alfaroadió (Alfaroa)
 hikoridió vagy pekándió (Carya)
 tobozdió (Platycaria)
 szárnyasdió (Pterocarya)

A fentieken kívül sok -dió végződésű, nem a diófélék családjába tartozó növény ismeretes:
 argándió
 bételdió vagy arekadió
 elefántcsontdió (Phytelephas macrocarpa)
 fenyődió (Pinus pinea)
 kesudió
 kókuszdió
 makadámdió vagy Queensland-dió
 mirtuszdió
 paradicsomdió (Lecythis zabucayo)
 paradió (brazildió, juviadió, amerikaidió) (Bertholletia excelsa)
 szerecsendió vagy muskátdió
 szuaridió (Caryocar nuciferum)
A földimogyoró régebbi elnevezése földidió, kamerundió vagy amerikaidió volt.

Növénynevek első vagy középső tagjaként:
 diófenyő, mexikói diófenyő (Pinus cembroides, P. cembra var. sibirica)
 kenyérdiófa (Brosimum alicastrum)

Számos a dió termésére emlékeztető alakú tárgy is kaphat dió- előtagot:
dióbrikett

Források
 Vörös Éva: Egzotikus gyümölcsök magyar neveinek történeti-etimológiai szótára, 1996, KLTE, doktori értekezés, 
 1924. évi XXI. törvénycikk a vámtarifáról